Die Saison 1998/99 der Oberliga Hessen war die 21. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die fünfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der SV Darmstadt 98 mit einem Punkt Vorsprung auf die SG 01 Hoechst. Die Frankfurter aus dem Stadtteil Höchst erreichten dadurch die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten. Den Darmstädtern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Der einzige sportliche Absteiger war der FV Steinau. Die SpVgg Bad Homburg zog ihre Mannschaft aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nach dem 16. Spieltag vom laufenden Spielbetrieb zurück. Alle bisher ausgetragenen Partien wurden annulliert. Der VfR Bürstadt scheiterte in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen und war damit der dritte Absteiger.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der KSV Baunatal, der VfB Marburg und die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach als jeweilige Staffelsieger auf. Durch den Meistertitel der Offenbacher in der Landesliga Staffel Süd rückte Germania Horbach aufgrund der Regularien des Hessischen Fußball-Verbandes bei Aufstiegen einer zweiten Mannschaft als Vizemeister automatisch nach. Über die Relegationsrunde sicherte sich der FSV Braunfels als fünfte Mannschaft den Aufstieg. Aus der Regionalliga Süd stieg der SC Neukirchen in die Oberliga Hessen ab.

Der Torschützenkönig wurde Thomas Brendel von der SG 01 Hoechst mit 20 Treffern. Die Oberliga Hessen bestand in der folgenden Spielzeit aus 18 Mannschaften. Durch den Aufstieg der ersten Mannschaft in die 2. Bundesliga spielte die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach in der folgenden Saison mit dem Zusatz Amateure.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten der Tabellen-14. der Oberliga, die beiden Vizemeister der Landesliga-Staffeln Nord und Mitte sowie der Tabellendritte der Landesliga-Staffel Süd eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger FSV Braunfels schaffte als vierte Mannschaft den Aufstieg in der Oberliga, während der VfR Bürstadt als Tabellenletzter der vierte Absteiger in die Landesliga wurde.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1998/99 bei f-archiv.de
 Oberliga Hessen 1998/99 bei fussballdaten.de

1998
Fußballsaison 1998/99